Toponímia:
Muntanyes:
Punta de l'Àliga (la Bisbal de Falset): muntanya situada als municipis de la Bisbal de Falset i de Margalef (Priorat)
Punta de l'Àliga (Rasquera): muntanya situada al municipi de Rasquera (Ribera d'Ebre)
Punta de l'Àliga (el Pinell de Brai): muntanya situada al municipi del Pinell de Brai (Terra Alta)
Punta de l'Àliga (Arnes): muntanya situada al municipi d'Arnes (Terra Alta)
Punta de l'Àliga (Prat de Comte): muntanya situada al municipi de Prat de Comte (Terra Alta)